Oatlands – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Oatlands – nazwa dzielnicy w Glasgow (Szkocji)
 Oatlands – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey
 Oatlands – geograficzna nazwa dzielnicy Sydney (Australii)
 Oatlands – wieś na Tasmanii (Australii)